Andrés Etchebarne Bidart (Montevidéu, 21 de janeiro de 1889 — Melo, 10 de fevereiro de 1931) foi um pintor uruguaio.

Ligações externas

Pintores do Uruguai
Naturais de Montevidéu